Manning může být:
 Manning (Horní Rakousy) – obec v Horních Rakousích

Dále existuje více nositelů příjmení Manning:

 Chelsea Manning (* 1987) – bývalý americký vojín
 Eli Manning (* 1981) – americký hráč amerického fotbalu
 Madeline Manningová (* 1948) – americká atletka
 Marie Manning (1821–1849) – švýcarská vražedkyně
 Paul Manning – více osob
 Peyton Manning (* 1976) – americký hráč amerického fotbalu
 Robert Manning (1816–1897) – irský hydrolog
 Taryn Manning (* 1978) – americká herečka, zpěvačka, hudební skladatelka a módní návrhářka
 Thomas Manning (1772–1840) – britský sinolog a cestovatel

Externí odkazy